Roland Garros in 1969 bij de vrouwen werd voor de 62e keer gehouden. De Australische Margaret Court won het toernooi door in de finale de Britse Ann Jones met 6-1, 4-6 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Margaret Court (winnares)
  Billie Jean King (kwartfinale)
  Ann Jones (finale)
  Nancy Richey (halve finale)
  Julie Heldman (kwartfinale)
  Virginia Wade (tweede ronde)
  Françoise Dürr (derde ronde)
  Kerry Melville (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
Tennis in 1969